Хариусовая — название рек:

Россия 
 Хариусовая (приток Пёши) — река.
 Хариусовая (приток Хайминской) — река.